Biagio Zagarrio – poeta e scrittore italiano
 Giuseppe Zagarrio – poeta, critico letterario e insegnante italiano
 Vito Zagarrio – regista, storico del cinema e critico cinematografico italiano